Пісенний конкурс Євробачення 1990 став 35-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 5 травня 1990 року в місті Загреб, Югославія. Конкурс відбувся з тими ж країнами, що й минулого разу. Єдиною зміною було те, що «листівки» між піснями показували артистів у країні, яку вони представляли. Переможцем став відомий виконавець Тото Кутуньо, що представляв Італію з піснею «Insieme 1992».

18е місце на конкурсі зайняла Рита (ізраїльська співачка).

Результати

Голосування

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

1990 у телебаченні
1990 у Європі
Травень 1990
Музика Загреба